San Cesareo o San Cesáreo puede referirse a:

Personas
 Cesáreo de Arlés (ca. 470-542), obispo de Arlés santo cristiano.
 Cesáreo de África, mártir de la Iglesia católica
 Cesáreo de Nacianzo (331-368), destacado médico y político reconocido como santo por la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica.

Lugares
 San Cesareo, localidad italiana de la provincia de Roma, región de Lazio.